Асіґара — місцевість в провінції Саґамі, Японія.
Мінамі-Асіґара
Повіт Асіґара-Камі
Повіт Асіґара-Сімо